WIG 20 — польский фондовый индекс. В него входит 20 крупнейших по капитализации компаний, чьи акции торгуются на Варшавской фондовой бирже. Индекс начал рассчитываться в 1994 году на уровне 1000 пунктов.

Компоненты индекса 
По состоянию на 3 января 2018 года в индекс входили следующие компании:

См. также 
 индекс 
 индекс

Примечания

Ссылки 
 Информация о индексе на официальном сайте биржи

Экономика Польши
Европейские фондовые индексы